Максфилд Стэнли (, 1880 — 6 сентября 1968), — актёр эпохи немого кино, известен ролями в фильмах Дэвида Уорка Гриффита. Он играл Дюка Кэмерона в фильме «Рождение нации» и Генриха III в «Нетерпимости».

Избранная фильмография 
 1914 — Физкультурный роман / A Physical Culture Romance  1914 — Билл портит отпуск / Bill Spoils a Vacation 
 1914 — Головокружительная карьера Джо / Dizzy Joe’s Career  1914 — Вечеринка Этель на крыше / Ethel’s Roof Party 
 1914 — Другой шанс / Another Chance  1915 — Рождение нации / Birth of Nation 1915 — Лепестки розы / Rose Leaves
 1915 — Раскрытие карт / The Showdown 1915 — У задней двери / At the Postern Gate
 1915 — Её волшебный принц / Her Fairy Prince 1915 — Смелая пародия / A Bold Impersonation
 1915 — Как в былые времена / As in the Days of Old 1915 — Закон долга / The Law of Duty
 1916 — Нетерпимость / Intolerance
 1916 — Глазами совести / By Conscience’s Eye 1917 — Южное правосудие / Southern Justice
 1917 — Шалун / The Varmint 1917 — Двойной стандарт / The Double Standard
 1918 — Красавица в цепях / Beauty in Chains 1918 — Великая любовь / The Great Love  1919 — 23 с половиной часа, чтоб уйти / 23 1/2 Hours' Leave
 1920 — Бедный простофиля / The Poor Simp 1920 — Только что из колледжа / Just Out of College
 1921 — Чего стоит жена? / What’s a Wife Worth?''

Ссылки